Sporting Atletiekclub Neerpelt
 Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (South American Community of Nations)